Компанията „Пакистански международни авиолинии“ (; ), съкратено ПМА (PIA), със седалище в Карачи, e националният авиопревозвач на Пакистан.

Подчинена е на Министерството на отбраната. Нейното основно летище е в бившата столица Карачи, а летищата на Лахор и на настоящата столица Исламабад са второстепенни.

Превози 
През 2011 г. около 81 % от приходите са от пътнически превози и само 5 % от товарни превози. Други 7,8 % идват от продажби на храни и напитки. Останалите 6 % са от разни източници, като такса за свръхбагаж, авиочартърни полети (по поръчка), услуги по техническо обслужване на въздухоплавателни средства, наземно обслужване, превоз на поща.

Дестинации 
PIA има кодшеъринг споразумения (за общи полети) със следните авиокомпании:

Авиофлот

Настоящ флот 
Към края на декември 2016 г. флотът на ПМА включва следните самолети:

Бивш флот

Обслужване 
PIA оперира с 3 класни класи в своите вътрешни полети: бизнес, икономична плюс и икономична, а в международните полети има 2 класи: бизнес и икономична, които са останали популярни.

На бизнес пътници се предлагат плоски седалки за лягане на всички Боинг 777, както и на някои Еърбъс А310. На борда на Eърбъс А320 и някои Еърбъс А310 се предлагат седалки с регулируема облегалка. В икономичната класа на всички пътници на Boeing 777 се предлагат места с 31 инча място за краката и персонални екрани за развлечение на конфигурациите 3-3-3. На Еърбъс А320 – кожени седалки на 3 – 3 конфигурации. От 2015 г. са добавени нови седалки за бизнес класата на борда на Boeing 777-200LR, които са Solstys с по-големи екрани и завъртане на 180 градуса в 1-2-1 конфигурации.

Източници

Външни препратки 

 

Национални авиокомпании
Транспорт в Пакистан
Карачи